Владимир Устинович:
 Устинович, Владимир Адольфович (1910—1999) — советский воздухоплаватель.
 Устинович, Владимир Иванович (1883—1918) — большевик, участник борьбы за установление Советской власти на Алтае.